Unu (ras), een fictief ras uit Star Wars
Universiteit van de Verenigde Naties (United Nations University)
Daniel Uneputty